Warnock puede hacer referencia a los siguientes artículos:

  Stephen Warnock, futbolista inglés;
 Mary Warnock, filósofa británica;
  John Warnock Hinckley, Jr, famoso por atentar contra Reagan; o
  Dilema de Warnock, sobre la ausencia de respuesta en los foros.